A Blackout Tour foi uma turnê da banda de heavy metal Scorpions de 16 de março de 1982 a 18 de dezembro de 1983. As bandas de apoio da turnê foram Iron Maiden, Girlschool, Rainbow e Riot.

Datas

Turnês de Iron Maiden
Turnês de Scorpions
Turnês de 1982